

Editoria 
 Thea – casa editrice pavese

Fumetti 
 Thea – personaggio del fumetto Rat-Man

Musica 
 Thea – alias della cantautrice statunitense Cynthia L. Stacey
 Thea – album di Cynthia L. Stacey del 1996

Altro 
 Thea – fossile di homo sapiens risalente al paleolitico superiore
 Thea – variante del nome proprio di persona femminile Tea
 Thea – sitcom statunitense

Pagine correlate 
 TEA
 Theia
 Tia